Пуерто дел Аире има више значења:

 Пуерто дел Аире (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто дел Аире (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пуерто дел Аире (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерто дел Аире (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерто дел Аире (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерто дел Аире (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерто дел Аире (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуерто дел Аире (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуерто дел Аире (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуерто дел Аире (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуерто дел Аире (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуерто дел Аире (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто дел Аире (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пуерто дел Аире (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пуерто дел Аире (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пуерто дел Аире (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пуерто дел Аире (Накори Чико), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пуерто дел Аире, Пењаскосо (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пуерто дел Аире (Акулзинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуерто дел Аире (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Пуерто дел Аире (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику